Табассум Хашми (, более известная под мононимом Табу; род. 4 ноября 1971 года, Хайдарабад, Индия) — индийская актриса, снимающаяся в фильмах на хинди, телугу, малаялам, тамильском и английском языках.

Биография 
Впервые появилась на экране в 7-8 лет в массовке фильма , который снимали в доме её бабушки. Первую небольшую роль сыграла в фильме Дева Ананда Hum Naujawan (1985). В 1988 году она подписалась на главную женскую роль в фильме Prem. Однако выход фильма несколько раз задерживался, и дебют актрисы состоялся в фильмах Pehla Pehla Pyar на хинди и Coolie No. 1 на телугу. Prem был выпущен только в 1995 году, уже после её первого хита .
Музыкальный номер на песню «Ruk Ruk Ruk» в одночасье сделал её сенсацией. В последующие годы она снялась в таких коммерческих лентах как «Любовь преступника» (1996), «Жена номер один» (1999), «Нас не разлучить» (1999) и «Разум и чувства» (2000).

Вышедший в 1996 году фильм  принёс ей Национальную кинопремию. Она пять раз безрезультатно номинировалась на Filmfare Award за лучшую женскую роль и получила четыре премий Filmfare от критиков за фильмы  (1997),  (1999),  (2000) и  (2007).

В 2002 году актриса была удостоена второй Национальной кинопремии за роль в фильме . А в 2015 Табу была награждена премией Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана за фильм . Правительство Индии отметило её заслуги в области искусства четвёртой по величине гражданской наградой Падма Шри в 2011 году.

Табу также приняла участие в таких международных проектах как «Тёзка» Миры Наир (2006) и «Жизнь Пи» Энга Ли (2012).

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Filmfare Awards South